Лоси́но-Петро́вский (до 1928 года — Петровская подгородная  слобода) — город областного подчинения в Московской области России. 

Расположен в 24 км к северо-востоку от Москвы, на правом берегу реки Клязьмы, в месте впадения в неё реки Воря, в 3 км от железнодорожной станции Монино.  Население города —  чел. (). Вместе с 17 населёнными пунктами образует городской округ Лосино-Петровский.

Название 
Прилагательное Лосиный, входящее в состав названия города Лосино-Петровский, связано с лосем, но не напрямую, а через род одежды, пошиваемой из кожи данного животного — лосины. Пошив лосин для обмундирования российской армии являлся изначальным родом занятий жителей поселения со времён Петра I (что отражает вторая часть составного названия — Петровский).

История 
В 1708 году на месте современного города по распоряжению Ингерманландской дворцовой канцелярии основана казённая кожевенная Лосиная мануфактура для производства амуниции Русской Армии. При мануфактуре были построены 15 домов для цеховых рабочих и их семей. В 1709 году Лосиная казённая мануфактура выпустила 4 тысячи кож для нужд Русской Армии нового строя.

Место было выбрано Ингерманландской канцелярией вблизи дворцового села Никольское-Собакино на правом берегу реки Клязьмы при впадении в неё реки Воря, где и возникло рабочее поселение Лосиного завода на казённых землях Измайловской волости. Поселение при Лосином заводе росло и развивалось и слилось с селом Никольское, которое утратило своё название. Возникшее рабочее поселение имело официальное название - Петровская подгородная слобода.

В краеведческом музее города хранится документ -  репортаж из газеты "Московские ведомости" №24 от 21 октября 1822 года под названием "Освящение церкви в Петровской слободе 14-15 сентября 1822 года". Также в журнале №1 «Богородский край» размещён Справочник описания заводов и фабрик в Богородском уезде Московской губернии, составленный А.П. Шрамченко за 1890 год. На странице 11 имеется запись:

-  "Лосиный завод, Общества мещан Петровской подгородной слободы". 

Лосиный завод и Петровская подгородная слобода Богородского уезда дали название Лосино-Петровский сначала рабочему посёлку, а затем городу.

В середине XIX века вокруг Петровской подгородной слободы появилось несколько крупных текстильных фабрик, основанных Василием Сергеевичем Шишовым и Александром Петровичем Беловым и сформировался центр текстильной промышленности.

После Октябрьской революции (1917) фабрики Шишова и Белова были национализированы и объединены в одно мощное текстильное производство, градообразующий Монинский ордена Ленина камвольный комбинат. На котором трудилось до 9 тысяч жителей Лосино-Петровского.

В 1920 году была проведена перепись Петровской подгородной слободы, в которой проживало 1276 человек. Числилось 135 владений, 365 жилых квартир, из которых 8 пустующих.  В 1921 году Исполнительный Комитет Советской Власти официально именуется Лосино-Петровским Советом. Председатель Лосино-Петровского Исполкома Волков М.И., секретарь Медников.

В 1928 году Петровская подгородная слобода в результате проведения реформы административно-территориальных образований преобразована в рабочий посёлок, который получил официальное название Лосино-Петровский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июля 1951 года № 751/9, в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, рабочий поселок Лосино-Петровский получил статус города районного подчинения. . 12 июля 1951 года является юридической датой  образования города Лосино-Петровского.

11 июля 1996 года город Лосино-Петровский получил статус города областного подчинения и был выведен из состава Щёлковского района. 1 февраля 2001 года Законом Московской области от 17 января 2001 года Лосино-Петровский утратил статус города областного подчинения и возвращён в состав Щёлковского района.

В 2002 году в состав города включена деревня Си́тьково.

В 2004 году город сформировал городской округ Лосино-Петровский, состоявший из одного населённого пункта, который не входил в состав Щёлковского муниципального района.

В 2009 году Лосино-Петровский вновь получил статус города областного подчинения.

В 2018 году городу были переподчинены все населённые пункты упразднённых городского поселения Свердловский и сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района, которые были включены в городской округ Лосино-Петровский.

Население

Местное самоуправление 

В ходе реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года) в Московской области были созданы муниципальные образования. В состав муниципального образования городской округ Лосино-Петровский вошёл 1 населённый пункт — город Лосино-Петровский.

Законом от 23 мая 2018 года городское поселение Свердловский и сельское поселение Анискинское Щёлковского муниципального района c 5 июня 2018 года упраздняются и входят в городской округ Лосино-Петровский.

Органы власти 
Органами местного самоуправления города (городского округа) являются:
 Совет депутатов городского округа — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 25 депутатов, избираемых сроком на 4 года.
 Глава городского округа, который избирается Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский сроком на 5 лет.
 Администрация городского округа — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Главой администрации является глава городского округа.
 Избирательная комиссия городского округа — комиссия, которая организует подготовку и проведение муниципальных выборов и референдумов. Формируется Советом депутатов, состоит из 8 человек.

Главами городского округа Лосино-Петровский с 1996 года избирались: - Куликова Людмила Николаевна, Ерастов Юрий Владимирович, Липатёнков Вячеслав Борисович, Вихарев Андрей Геннадьевич, Фетюков Олег Валерьевич, Курданин Иван Юрьевич. С 2022 года главой городского округа является Джеглав Сергей Николаевич.

Транспорт 
В городе функционируют автобусы и маршрутные такси. 
362 ст. Монино-Лосино-Петровский (Гастроном) — Москва (м. Щёлковская) автобус
506 Лосино-Петровский (Гастроном) — Москва (м. Щёлковская) маршрутное такси 
886 Лосино-Петровский (Рынок) — Москва (м. Перово) маршрутное такси

26 Щёлково (мкр-н Заречный) — ст. Монино
30 Лосино-Петровский (Фабрика № 2) — Монино
Среднее время пути на автобусе, маршрутном такси до г. Москва (м. Щёлковская) составляет 40 минут.
В 3 километрах от города расположена железнодорожная станция Монино Ярославского направления МЖД. Время движения электропоездов от Ярославского вокзала — около 1 часа для экспрессов и 1 часа 15 минут для следующих со всеми остановками, от станции Фрязево — около 25 минут.

Экономика 
Основные специализации: легкая промышленность и сфера услуг. В городе работают средние и малые частные предприятия, шёлкоткацкая фабрика, супермаркеты, банный комплекс, медицинский центр, сбербанк. В прошлом работала птицефабрика.

В настоящее время городской округ Лосино-Петровский преобразуется в результате комплексной застройки. На территории города планируется возведение современных многоэтажных жилых комплексов с собственной инфраструктурой и внутренним благоустройством, рассчитанным для комфортного проживания будущих жителей комплекса.
Площадь застройки составит более 13,43 га. В будущих новостройках будут функционировать предприятия розничной торговли, и сферы услуг: аптеки, кафе, супермаркеты, офисные помещения.

Достопримечательности 
 В городе установлены:
 памятник Петру I;
 памятник святителю Николаю Чудотворцу;
 мемориал павшим защитникам Отечества;
 памятник в честь погибших во время ВОВ.

 К востоку от города расположена небольшая усадьба Глинки, где жил на покое фельдмаршал Я. В. Брюс, один из сподвижников Петра I.

 В Лосино-Петровском имеется три прихода Русской православной церкви, относящихся к Лосино-Петровскому церковному благочинническому округу Московской епархии с действующими церквями: Скорбященская (1819), Троицкая (1822), Никольская (1822).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа Лосино-Петровский
 История герба города
 

Города на Клязьме